Cristiano Cervato (1935-2017) – calciatore italiano
Sergio Cervato (1929-2005) – calciatore e allenatore di calcio italiano
Silvano Cervato (1956-1981) – ciclista su strada italiano